New Brighton Association Football Club steht für:

 AFC New Brighton
 New Brighton AFC (Neuseeland)